Les Matins de Saturnin était une émission de télévision française pour la jeunesse diffusée sur France 2 de 1993 à 1995.

Séries

Articles connexes 
 Chalu Maureen
 France 2
 Maureen Dor

Émission de télévision destinée à la jeunesse en France
Émission diffusée sur France 2
Émission de télévision créée en 1993
Émission de télévision disparue en 1995